Hexi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hexi (köping i Kina, Ningxia), 
 Hexi (köping i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar